Тименко — українське прізвище.

Відомі носії

 Тименко Володимир Володимирович (н.1997) — український футболіст.
 Тименко Григорій Трохимович (1945—н.) — український поет.

Схожі прізвища 
 Тіменко Олександр — український режисер і монтажер.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко